Свитязь — село в Шацком районе, Украина.
 Свитязь — озеро в Волынской области, Украина.
 Свитязь — озеро в Гродненской области, Белоруссия.
 «Свитязь» — баллада Адама Мицкевича, написанная в 1820—1821 годах.
 «Свитязь» — санаторий на берегу озера Свитязь в Белоруссии.
 БТР-70ДИ-02 «Свитязь» — украинская бронированная командно-штабная машина, разработанная на базе бронетранспортёра БТР-70ДИ.